La Smala peut faire référence à :
 La Smala, un film réalisé par Jean-Loup Hubert (1984)
 La Smala, un groupe de rap belge
 La Smala un pilote de série réalisé par Gaël Leforestier avec Anne Depétrini, Lou Gala, Arnaud Henriet

Voir aussi 
 La smala s'en mêle, série télévisée française (2012- )